

Geografia 
 Avusy-Laconnex-Soral  – comune del Canton Ginevra, Svizzera
 Laconnex-Soral – ex comune del Canton Ginevra, Svizzera
 Soral – comune del Canton Ginevra, Svizzera

Persone 
 Bensu Soral – attrice turca
 Hande Soral – attrice turca
 Pavol Šoral – calciatore cecoslovacco